Il doppio del torneo di tennis New Orleans Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Robert Lutz e Stan Smith 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Robert Lutz /  Stan Smith (finale)

 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (semifinali)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

New Orleans Open 1979